Blood on the Dance Floor:

 Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix, альбом Майкла Джексона (1997)
 «Blood on the Dance Floor» (песня), песня Майкла Джексона с вышеуказанного альбома (1997)
 Blood on the Dance Floor (группа), американская музыкальная группа (создана в 2006 году)